Атлборо ( или ):
 
 
 Операция «Эттлборо»